zalotka – przyrząd kosmetyczny 
 zalotki – Leucorrhinia, rodzaj owadów ważkowatych